Burák může znamenat:
 burský oříšek, semeno podzemnice olejné
 burák, nářeční označení pro řepu
 Burák (kůň), okřídlený kůň v islámské mytologii
 Burák (postava), postava z animovaného filmu Auta z roku 2006
 Peter Burák, slovenský fotbalista